Голинья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Антрейг-сюр-Трюйер. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12110.

Коммуна расположена приблизительно в 480 км к югу от Парижа, в 145 км северо-восточнее Тулузы, в 29 км к северу от Родеза.

Голиньяк расположен на Поденской дороге, участке пути Святого Иакова.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 441 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 283 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 197 были экономически активными, 86 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 197 активных работали 182 человека (104 мужчины и 78 женщин), безработных было 15 (7 мужчин и 8 женщин). Среди 86 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 33 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен (X век)
 Каменный крест (XV век) на въезде в деревню

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон